Мартим Карвальо Нето (; ) — португальский футболист, полузащитник клуба «Бенфика».

Клубная карьера 
Нето — воспитанник клуба «Бенфика». 21 марта 2021 года в матче против «Лейшойнша» он дебютировал в Сегунда лиге за дублёров. В 2022 году Мартим был включён в заявку на сезон. 13 мая в матче против «Пасуш де Феррейра» он дебютировал в Сангриш лиге.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»